New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 2015 - turniej wyłaniający mistrzynie Nowego Brunszwiku i reprezentację tej prowincji na Scotties Tournament of Hearts 2015. Turniej finałowy odbył w dniach 29 stycznia-1 lutego 2013 w Fredericton Junction na lodowisku Tri County Complex Arena.

Ekipa Andrei Crawford, zdobywczyni tytułu mistrzowskiego w poprzednim roku, nie startowała w zawodach. Triumfatorką została Sylvie Robichaud.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
29 stycznia 2015; 12:00

Sesja 2. 
29 stycznia 2015; 20:00

Sesja 3. 
30 stycznia 2015; 12:00

Sesja 4. 
30 stycznia 2015; 20:00

Sesja 5. 
31 stycznia 2015; 11:30

Tie-breaker 
31 stycznia 2015; 17:00

Play-off

Półfinał 
1 lutego 2015; 8:30

Finał 
1 lutego 2015; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2014/2015 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona internetowa New Brunswick Scotties Tournament of Hearts 2015

2015 w curlingu
2015